Queen Charlotte är en ort på Grahamön, ögruppen Haida Gwaii i Kanada.   Den ligger i North Coast Regional District och provinsen British Columbia, i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Queen Charlotte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Queen Charlotte är kuperad. Havet är nära Queen Charlotte söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Queen Charlotte. Trakten är glest befolkad. Queen Charlotte är det största samhället i trakten. 

I omgivningarna runt Queen Charlotte växer i huvudsak barrskog.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i British Columbia